Филип Арсенијевић може да се односи на:

 Филип Арсенијевић (1983), српски фудбалер
 Филип Арсенијевић (1990), српски репер, познатији као Surreal